McClanahan peut faire référence à : 
 Jeffrey McClanahan, romancière américaine.
 Craig McClanahan (1953-), informaticien et industriel américain.
 Rob McClanahan (1958-), joueur professionnel américain de hockey sur glace.
 Rue McClanahan (1934-2010), actrice et productrice américaine.
 Scott McClanahan (né en 1978), écrivain américain. 
 Timothy R. McClanahan (1957-), biologiste américain.